Adewumi ist der Familienname folgender Personen:

 Oluwaseun Adewumi (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Tanitoluwa Adewumi (* 2010), nigerianisch-US-amerikanischer Schachspieler